Paramount Comedy è il nome di alcune reti televisive della Viacom.

Paramount Comedy (Italia), ora Comedy Central (Italia)
Paramount Comedy (Regno Unito e Irlanda), ora Comedy Central (Regno Unito e Irlanda)
Paramount Comedy (Russia), defunto
Paramount Comedy (Spagna), ora Comedy Central (Spagna)